Mrzyglod oder Mrzygłód ist der Familienname folgender Personen:

 Cyprian Mrzygłód (* 1998), polnischer Leichtathlet
 Lukas Mrzyglod (1884–1952), Maler, Konservator und Restaurator

Mrzygłód steht für:
 Mrzygłód, Dorf in der Landgemeinde Sanok, Powiat Sanocki, Woiwodschaft Karpatenvorland, Polen
 Mrzygłód (Myszków), Ort in Myszków